Las lenguas baining-taulil constituyen una pequeña familia de lenguas formada por tres lenguas habladas en la isla de Nueva Bretaña en su parte oriental.

Clasificación 
Wurm las clasificó como lenguas papúes orientales pero parece que esta clasificación no es adecuada dada la evidencia disponible. Internamente pueden ser divididas en do ramas:
 Rama baining: Mali, Qaqet, Kairak, Simbali, Ura, Makolkol (extinto)
 Rama taulil: Taulil, Butam (extinto)

Descripción lingüística

Pronombres 
Los pronombres que Ross reconstruye para el proto-baining son:

{| class=wikitable
|-
| yo || *ŋa || nosotros dos || *(ŋ)un || nosotros (pl.) || *udu
|-
| tú || *ŋi || vosotros dos || *yu || vosotros (pl.) || *ŋan
|-
| él || *(k)a || ellos dos (masc.) || *ip || rowspan=2|ellos (pl.) || rowspan=2|*ta
|-
| ella || *(k)e || ellas dos || ?
|}
Los pronombres poesisivos de tercera persona son *vat 'su (masc.)'y *vet. 'su (fem.)'

Comparación léxica 
Los numerales en diferentes lenguas baining-taulil:
{|class=wikitable style="text-align:center"
|-
! rowspan=2|GLOSA
! colspan=5|Baining
! colspan=3|Taulil
|-
! Kairak(Qairaq) !! Mali !! Qaqet !! Ura !! PROTO-BAINING
! Taulil !! Butam !! PROTO-TAULIL
|-
| '1' || sɐgɐx || asəgək || ɑ undaɣɑ || səgək || *səgək || təgəta || tagata || *təgəta
|-
| '2' || ʊdɪɔm || aungiɔm || ɑ undɑkɑiɑm || udiom || *undiom || mukəm || mukumip || *mukomip
|-
| '3' || dɐβʊŋ || adəβauŋ || ɑ dɛpkuɑs || dəβɑ-uŋ || *dəβauŋ || komaqrun / mukəm magəruŋ || mukuvala || *mukom maqruŋ
|-
| '4' || gɐrɐɲ || alɛβaβɛt || ɑ rlɑtpɛs || leβɑɛt || *lɛβa-t || bilaqataria/balakətəria || valagataria || *balaqətəria
|-
| '5' || ŋɐrɪjɛt || aŋəɹɪkβɛt || ɑ ŋɛrɛɣit || ŋəɻɪʝɛt || *ŋəɹiɣɛt || libəti || limavati || *limabati
|-
| '6' || 5 + 1 || 5 + 1 || 5 + 1 || 5 + 1 || *5 + 1 || *5 + 1 || *5 + 1/nereita || *5 + 1
|-
| '7' || 5 + 2 || 5 + 2 || 5 + 2 || 5 + 2 || *5 + 2 || *5 + 2 || *5 + 2/*6 + 1 || *5 + 2
|-
| '8' || 5 + 3 || 5 + 3 || 5 + 3 || 5 + 3 || *5 + 3 || *5 + 3 || *5 + 3/*6 + 2 || *5 + 3
|-
| '9' || 5 + 4 || 5 + 4 || 5 + 4 || 5 + 4 || *5 + 4 || *5 + 4 || *5 + 4/*6 + 3 || *5 + 4
|-
| '10' || ŋɐrɪjɛsɛm || aŋəɹɪkisəm || ɑ mɑlɛpkɑ || ŋəɻɪjisɛm || *ŋəɹiɣisɛm || ide-nok pətakəm || inokatakam || *ide-nok pakatam
|}

Véase también
Baining
Lenguas papúes

Referencias

Bibliografía 
 Dunn, Michael; Angela Terrill; Ger Reesink; Robert A. Foley; Stephen C. Levinson (2005). Structural Phylogenetics and the Reconstruction of Ancient Language History. Science magazine, 23 Sept. 2005, vol. 309, p 2072.
 Ross, Malcolm (2005). Pronouns as a preliminary diagnostic for grouping Papuan languages." In: Andrew Pawley, Robert Attenborough, Robin Hide and Jack Golson, eds, Papuan pasts: cultural, linguistic and biological histories of Papuan-speaking peoples, 15-66. Canberra: Pacific Linguistics.

Enlaces externos 
The LINGUIST List MultiTree Project: Baining Family Trees